Тудегешева Тайана (Татьяна) Васильевна (19 ноября, 1957, Усть-Анзас, Таштагольский район, Кемеровская область — 14 февраля 2022, Санкт-Петербург) — советская, российская, шорская поэтесса.

Биография 
Тудегешева Тайана (Татьяна) Васильевна родилась 19 ноября 1957 года в семье учителя Василия Васильевича Каныштарова в шорском посёлке Усть-Анзас Таштагольского района Кемеровской области. Это труднодоступная горная местность, огражденная от цивилизации рекой Мрассу. Шорцы- коренной малочисленный тюркоязычный народ Юго-Западной Сибири. Шорцы проживают в Кемеровской области, Республике Хакасия, Республике Алтай и Алтайском крае.

Василий Каныштаров с 1926 по 1938 годы работал корректором в районной газете, писал стихи, которые потом вошли в коллективный сборник молодых шорских поэтов. В конце 1930-х годов Горно-Шорский район был ликвидирован и он занялся педагогической деятельностью. Мать Тайаны по профессии метеоролог. Несмотря на семейные заботы, она находила время для того, чтобы записывать в своем дневнике различные наблюдения, яркие события, интересные мысли.
С детства Тайану (Татьяну) приучали к труду. Длинными зимними вечерами все члены семьи садились за длинный стол и при свете керосиновой лампы вслух читали и обсуждали произведения любимых писателей, газеты и журналы.

После окончания средней школы Тайана Тудегешева поступила в Иркутский техникум швейного производства. Работала в Новокузнецке технологом в Доме быта.

Окончила Московский литературный институт им. М.Горького (руководитель семинара Юрий Кузнецов). В 1999 году её приняли в Союз писателей России — без выпущенных книг — по одной рукописи.

Т. В. Тудегешева работала заместителем директора Новокузнецкого городского дворца культуры по поддержке и развитию культуры коренных народов края.
Являлась директором этнографического объединения «Тазыхан». Создатель музея истории шорской культуры.

Тайану Тудегешеву можно назвать внештатным сотрудником библиотеки-филиала им. Д. С. Лихачева, она являлась постоянным участником всех поэтических встреч. В стенах библиотеки она открывала шорским детям их родной язык, культуру.
Принимала участие во Всемирных тюркских фестивалях в Турции.

Скончалась 14 февраля 2022 года

Творчество 
Т. В. Тудегешева — автор около десятка сборников стихотворений. В 2000 году, благодаря поддержке спонсоров, была издана её первая книжка стихов «Поющие стрелы времен». Следующий поэтический сборник Тудегешевой «Небесный полет девятиглазых стрел» вышел в свет в 2007 году при поддержке Администрации Кемеровской области. А в 2014 году поэтесса представила читателям свою новую книгу «По ту сторону шорских гор».

Тайана Тудегешева — лауреат премии Кузбасса, лауреат журнала «Огни Кузбасса», дипломант Международной литературной премии им. П. П. Ершова. Творчество поэтессы известно далеко за пределами Кемеровской области. Её произведения публиковались в «Лите¬ратурной газете», в «Литера¬турной России», в «Российском писателе», в журналах «Наш современник», «Литературный Кузбасс», "Огни Кузбасс"а и других. Её стихи «Немая встреча», «Что ты смотришь грустными глазами» в числе лучших произведений Сибири за последние 100 лет вошли в книгу «Русская сибирская поэзия. Антология XX века».

Тайана Васильевна сочиняла также стихи и загадки для детей. В недавно вышедшем сборнике «Элимай» («Моя родина») представлены произведения поэтессы, написанные для детей на шорском языке.

Многие композиторы Сибири пишут песни на её стихи. Наиболее плодотворным стало сотрудничество Т.Тудегешевой с Заслуженным работником культуры РФ, членом Союза композиторов Кузбасса М. М. Масловым. Вокальный цикл на стихи Тайаны Тудегешевой, созданный композитором, вышел отдельной книгой «Возвращение шамана» (с текстами и нотами) в московском издательстве «Советский писатель» в 2014 году.

Писала Тайана Тудегешева как на родном шорском, так и на русском. Её произведения посвящены Горной Шории. Русский язык позволял автору раскрыть всю глубину и своеобразие этнокультурных традиций шорского народа, сделать их понятными и близкими представителю любой культуры.

Я — дочь, я ветвь абинского народа.

Наш род — Аба, и нет древнее рода…

Аба… Растаял звук и песней стих,

Пою я реквием прощальный стих.

Наш род угас… о, нет печальней рода!

Я — песня-плач абинского народа.

(Род Аба) (Аба- шорский род кузнецов, Аба-Тура- Кузнецк, Новокузнецк)

Читателям понятны создаваемые ею образы, будь то таёжная шаманка, рожающая богатыря Ольгудека женщина и иные образы из шорской мифологии. Конечно, при переводе стихов на русский или другой язык полностью не передается мелодия, интонация, особый колорит оригинального текста, который внутренне связан с древними сказаниями и песнопениями шорского народа. Но несмотря на то, что поэтесса опиралась на традиции шорского народа и подсказываемые окружающей природой образы («девочка с оленьими глазами», «шаманка-метель» и т. п.), основные идеи её произведений понятны представителю любой национальности и культуры.

Мне близки стихи Тудегешевой открытостью, искренностью, пронзительной энергетикой, мелодичностью, национальным колоритом. В них есть и ласка, и нежность, но есть и горячий порыв и мужество, и есть «аскеза гор». Есть радость и горечь…
Одним словом, нам явлена здесь талантом поэта живая жизнь. Без трафаретов и шаблонов.
Геннадий Иванов,
первый секретарь Союза писателей России.

Сборники стихов 
 «Поющие стрелы времен» (Новокузнецк, 2000),
 «Небесный полет девятиглазых стрел» (Новокузнецк, 2007)
 «По ту сторону шорских гор» (Новокузнецк, 2014)
 «Возвращение шамана» (с текстами и нотами) (М., «Советский писатель», 2014)
 «Элимай» (для детей)

Награды 
Татьяна Васильевна по достоинству награждена:
 
медалью за «За веру и добро» (2003г.),
 
медалью «За служение Кузбассу (2007г.), 
 
Дипломом I степени областного литературного конкурса среди профессионалов «Образ» (2009г.)
 
медалью «За вклад в развитие Таштагольского района» (2012 г.),
 
присвоено звание и вручена медаль «Лауреат премии Кузбасса» (2013г.),
 
Почетным знаком Губернатора Кемеровской области «Золотая Шория» (2014г.), 
 
Дипломант 9 Международной литературной премии имени П.П.Ершова (2014г.),
 
Лауреат журнала «Огни Кузбасса» (2013г.),

Медалью «В память 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова» (2014)

Медалью «70 лет Дню шахтёра» (2017).

Библиография 
Отдельные издания:

 Тудегешева Т. Поющие стрелы времён [Текст] : [стихи и проза из шорского фольклора] / Т. Тудегешева; пер. с шорск. — Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2000. — 167 с. : ил.
 Тудегешева-Каныштарова Т. Небесный полёт девятиглазых стрел [Текст] : [сборник стихов] / Таяна Тудегешева-Каныштарова. — Кемерово : Кузбасс, 2007. — 192 с.
 Тудегешева Т. По ту сторону шорских гор [Текст] : стихи к 70-летию Кемеровской области / Тайана Тудегешева-Каныштарова. — Кемерово : Офсет, 2013, 181 с. : ил.
 Тудегешева-Каныштарова Т. Элимай [Текст] : стихи о мире природы Горной Шории / Тайана Тудегешева-Каныштарова. — Кемерово : Примула, 2013. — 87 с. : ил.\Стихи-загадки для детей и их родителей на шорском и русском языках. Книга необычна тем, что в ней рассказывается о характерах, повадках зверей и птиц с точки зрения малочисленного коренного населения Кузбасса — шорцев.
 Тудегешева-Каныштарова Т. В. Медногривое солнце встаёт… [Текст] : стихи / Тайана Тудегешева-Каныштарова. — Кемерово : Технопринт, 2017. — 184 с. : ил.

Публикации в сборниках и других изданиях:

 Тудегешева Т. Радуга народов [Текст] : [стихи] / Таяна Тудегешева // Туган Чер (Родная земля). — 2000. — № 9.
 Тудегешева Т. Крест на священной шорской горе [Текст] : стихи / Таяна Тудегешева // Кузнецкий рабочий. — 2003. — 9 августа (№ 93). — С. 10.
 Тудегешева Т. Шория моя… [Текст] : [стихи] / Тайана Тудегешева // Литературный Кузбасс. — 2003. — № 1-2 (130—131). — С. 71-72.
 Тудегешева Т. Шориянка, девочка лесная [Текст] : [стихи] / Таяна Тудегешева // Огни Кузбасса. — 2006. — № 1. — С. 6-8.
 Тудегешева Т. В. Стихи [Текст] / Таяна Тудегешева // Чедыген : сборник произведений шорской литературы на шорском и русском языках / сост. Л. И. Чульжанова, Г. В. Косточаков, Л. Н. Арбачакова. — Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. — С. 113—126.
 Тудегешева Т. «Я ветвь абинского народа» [Текст] : [стихи] / Таяна Тудегешева // Кузбасс. — 2007. — 29 июня (№ 114).
 Тудегешева Т. В сговоре с веками [Текст] : стихи / Таяна Тудегешева // Огни Кузбасса. — 2011. — № 3. — Май — июнь. — С. 89-90.
 Тудегешева Т. Зачем седой туман тропу хоронит?  : [стихи] / Таяна Тудегешева // ЛИК Кузбасса : сайт. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://lik-kuzbassa.narod.ru/Gayana-Gudegesheva.htm,  свободный. — Загл. с экрана.
 Тудегешева Т. Фиалки живут по таёжным законам [Текст] : стихи / Таяна Тудегешева // Огни Кузбасса. — 2013. — № 2. — Март-апрель. — С. 96-98.
 Тудегешева Т. Уходим  : аудиозапись стихотворения / Таяна Тудегешева // Радио Свобода. — 8.07.2013. — Электрон. дан. — Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/26341382.html, свободный. — Загл. с экрана.
 Тудегешева Т. Сибиряки [Текст] : [стихи] / Таяна Тудегешева // Кузнецкий рабочий. — 2014. — 7 августа (№ 89). — С. 6.
 Тудегешева Т. Сибиряки [Текст] : стихи / Таяна Тудегешева // Энциклопедия писателей Кузбасса. — Новокузнецк : Союз писателей, 2014. — С. 135—138. — Содержание: Сибиряки ; По ту строну шорских гор ; Немая встреча ; Стрелы прошлого ; Смерть марала. — Об авт.: с. 135.

Литература о жизни и творчестве:

Писатели Горной Шории [Текст] / под. ред. Л. И. Чульжановой. — Междуреченск : Самир, 2007. — 12 с.

Переяслов Н. О поэзии Т. Тудегешевой  / Н. Переяслов // Журнальный зал : сайт. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://magazines.russ.ru/sib/2008/2/tu7.html, свободный. — Загл. с экрана.

Переяслов Н. О поэзии Т. Тудегешевой [Текст] / Н. Переяслов // Сибирские огни. — 2008. — № 2.

Ачулакова С. Шорская поэтесса Татьяна Тудегешева  // Новости шорского народа : информационный центр «Шория». — 22.02.2011. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://shor-people.ru/news/shorskaya-poetessa-tatyana-tudegesheva.html, свободный. — Загл. с экрана.
Юбилей поэтессы [Текст] // Самый сок. — 2012. — № 12. — декабрь. — С. 12.

Ничик Н. «Я — дочь, я — ветвь абинского народа» [Текст] / Николай Ничик // Кузнецкий рабочий. — 2013. — 15 января (№ 4). — С. 4.

Ничик Н. «Я — дочь, я — ветвь абинского народа…» [Текст] / Николай Ничик // Огни Кузбасса. — 2013. — № 4. — С. 140—142.

Попок В. Б. Таяна Тудегешева [Текст] / Василий. Попок // Кузбасс. — 2013. — 24 сентября (№ 173). — С. 3.

Идигешева М. А. «Элимай» Тайаны Тудегешевой  // Новости шорского народа : информационный центр «Шория». — 11.11.2014. — Электрон. дан. Режим доступа: http://shor-people.ru/news/elimaj-tajany-tudigeshevoj.html,свободный.  — Загл. с экрана.

Кулакова Е. «По ту сторону шорских гор» [Текст] / Елена Кулакова // Кузнецкий рабочий. — 2014. — 4 февраля (№ 13). — С. 4.

Михайлов М. Сердце Шории бьётся её стихами [Текст] / М. Михайлов // Кузнецкий рабочий. — 2014. — 11 ноября (№ 129). — С. 4.

Поэтическим языком о Горной Шории [Текст] // Время и жизнь. — 2014. — 27 декабря (№ 50). — С. 9.

Сазыкин А. Глоток свежего воздуха [Текст] / Анатолий Сазыкин // Кузнецкий рабочий. — 2014. — 9 августа (№ 90) . — С. 3.

Сазыкин, А. Глоток свежего воздуха [Текст] / Анатолий Сазыкин // Огни Кузбасса. — 2014. — № 5. — Сентябрь — октябрь. — С. 167—170.

Лермонтовский дух Таяны Тудегешевой [Текст] // Кузнецкий рабочий. — 2015. — 30 декабря (№ 151). — С. 10.
Российский лермонтовский комитет наградил поэтессу Т. Тудегешеву юбилейной медалью «В память 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова».

Ляшева Р. О Горной Шории на родном языке [Текст] / Руслана Ляшева // Кузнецкий рабочий. — 2015. — 8 августа (№ 90). — С. 4.

Таран Л. Дружат дети всей земли [Текст] / Людмила Таран, Алёна Федоренкова // Кузнецкий рабочий. — 2015. — 19 декабря (№ 147). — С. 4.
О работе центра шорской культуры «Тазыхан» с детским садом № 148.

Исаева Н. Неизведанные дороги [Текст] : поэтесса о высшем даре и самобытном пути поэта / Наталья Исаева. — (АиФ в Кузбассе № 47) // Аргументы и факты в Кузбассе. — 2016. — 23-29 ноября (№ 47). — Прил. : С. 26.

Кайгородов С. Муза Горной Шории  / Семён Кайгородов // Лента региональных новостей : сайт. — 0 9.01.2016. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://lentaregion.ru/93773, свободный. — Загл. с экрана.

Тайана Тудегешева  // Журнальный мир : сайт. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://журнальныймир.рф/content/tayana-tudegesheva, свободный. — Загл. с экрана.

Тудегешева Таяна Васильевна  // Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Фёдорова : сайт. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/cultural/549/, свободный. — Загл. с экрана.

Тудегешева Таяна (Татьяна) Васильевна [Текст] // Писатели Кузбасса (1962—2017) : биобиблиогр. каталог / Союз писателей России; [дир. проекта Б. Бурмистров; отв. ред. Д. В. Мурзин; ред.-сост. В. С. Арнаутов]. — Кемерово : 2017. — С. 208—209.

Источники 
 Вышел в свет новый сборник стихов Т.Тудегешевой
 Шорская поэтесса Таяна Тудегешева
  Л. В. Филиппова. Урок внеклассного чтения «Шорская поэзия на примере творчества Т.Тудегешевой». 10-й класс
 Кузнецкая крепость 2017/ № 22
  Шорская поэтесса Т.Тудегешева

Примечания 

Поэтессы России
Шорские писатели
Персоналии:Новокузнецк